Steenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Steenkamp (* 1987), eswatinischer Fußballspieler
 Gurthrö Steenkamp (* 1981), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Piet Steenkamp (1925–2016), niederländischer Politiker
 Reeva Steenkamp (1983–2013), südafrikanisches Model und Moderatorin
 Rikenette Steenkamp (* 1992), südafrikanische Hürdenläuferin

Siehe auch:
 Stenkamp
 Steinkamp